Córrego Guabirobas é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Guabirobas, Córrego
Guabirobas